American Buffalo steht für:
 eine US-amerikanische Goldmünze
 ein Drama von David Mamet
 den Film American Buffalo – Das Glück liegt auf der Straße, die Verfilmung dieses Dramas.